(1935-2005), acteur, réalisateur et scénariste italien ;
 Annibale Ninchi (1887-1967), acteur et écrivain italien ;
 Arnaldo Ninchi (1935-2013), acteur et doubleur italien ;
 Ave Ninchi (1915-1997), actrice italienne ;
 Carlo Ninchi (1897-1974), acteur italien ;
  (1940-), actrice italienne.

Patronyme italien